Джон Сент-Джон (; умер 23 октября 1596) — английский аристократ, 2-й барон Сент-Джон из Блетсо с 1582 года. До получения титула заседал в Палате общин как рыцарь от графства (1563—1567), в 1587—1592 годах занимал пост лорда-лейтенанта Хантингдоншира.

Биография 
Джон Сент-Джон принадлежал к старинной дворянской семье, представители которой владели землями в Бедфордшире, Кембриджшире и, вероятно, в Хантингдоншире. Они состояли в родстве с Тюдорами: Джон происходил в пятом поколении от Маргарет Бошан из Блетсо, бабки короля Генриха VII. Джон родился в семье Оливера Сент-Джона, 1-го барона Сент-Джона из Блетсо, и его жены Агнес Фишер. Он унаследовал земли и титул отца после его смерти в 1582 году. Джон был депутатом Палаты общин от Бедфордшира с 1563 по 1567 год. В январе 1585 года он был назначен хранителем Марии, королевы Шотландии, в замке Татбери. Сент-Джон неохотно принял это поручение и долго спорил с лордом Бёрли, прежде чем принять его; тем не менее в 1586 году он был одним из пэров, признавших Марию виновной в государственной измене и приговоривших её к смерти. Примерно с 1587 года до своей кончины Джон был лордом-лейтенантом Хантингдоншира.

Джон Сент-Джон был женат на Кэтрин Дормер, дочери сэра Уильяма Дормера и Дороти Кейтсби. В этом браке родилась только дочь, Энн, ставшая женой Уильяма Говарда, 3-го барона Говарда из Эфингема. Титул барона и родовые владения перешли к младшему брату Джона Оливеру.

Предки 

</center>

Примечания

Литература 
 
 

2
Бароны Англии XVI века
Члены парламента Англии (до 1707)
Лорды-лейтенанты Хантингдоншира
Сент-Джоны